

Єгінсу — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Єгінсу — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Жогарги-Єгінсу